The Old Dark House (1932), een film van James Whale
The Old Dark House (1963), een film van William Castle